Matz steht für:
 Matz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Matz (Fluss), Nebenfluss der Oise, Frankreich
 Mount Matz, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Matz, Abschnitt des Alten Rheins, sieh Alter Rhein (Diepoldsauer Durchstich)

Siehe auch:

 Mads
 Mats
 MAZ